«Куту́зовская» — станция Филёвской линии Московского метрополитена. Расположена между станциями «Студенческая» и «Фили».

История и происхождение названия 
Была открыта 7 ноября  года в составе участка «Киевская» — «Кутузовская», после открытия которого (и одновременного повторного открытия участка «Калининская» — «Киевская») в Московском метрополитене стало 53 станции. Получила название по Кутузовскому проспекту, который в свою очередь назван в честь главнокомандующего российской армии и героя Отечественной войны 1812 года Михаила Илларионовича Кутузова.

Реконструкция 
С 18 октября 2017 года по 9 апреля 2018 года проходил ремонт станции, платформа была закрыта для поездов, следующих в центр. С 9 апреля по 1 июня 2018 года была закрыта на ремонт платформа по I пути; поезда, следовавшие из центра, проезжали станцию без остановки.

Вестибюли и пересадки 
Станция имеет два вестибюля в виде остеклённых павильонов по обе стороны Кутузовского проспекта. Они же служат переходом между платформами и пересадкой на одноимённую платформу МЦК.

С 18 февраля по 6 мая 2017 года северный вестибюль станции был закрыт на ремонт. За это время была произведена реконструкция и перепланировка, осуществлены работы по укреплению несущих конструкций, остеклению, монтажу новых турникетов и касс.

После создания станции Кутузовская для линии МЦД-4, на неё тоже будет осуществляться пересадка.

Архитектура и оформление 
Станция располагается под пролётом Можайского путепровода Кутузовского проспекта. Конструкция станции — наземная с боковыми платформами. Из-за прохождения поблизости путей Малого кольца МЖД платформы станции расположены в кривой, а в районе северного вестибюля пути идут под уклон и проходят под МК МЖД в двухпутном тоннеле. Сооружена из типовых деталей, как и остальные наземные станции Филёвской линии. Во время реконструкции 2017—2018 годов при замене новые боковые стены платформ были частично украшены рисунками с портретами М. И. Кутузова и репродукциями эпизодов с панорамы «Бородинская битва».

В отделке вестибюля использованы керамическая плитка и цветной пластик. Платформа покрыта асфальтом. Архитекторы станции: Ю. П. Зенкевич, Р. И. Погребной.

Галерея

Станция в цифрах 
Пассажиропоток составляет . Пикет ПК55+96.

Наземный общественный транспорт

См. также 
 Список станций Московского метрополитена

Примечания

Ссылки 

Станции Московского метрополитена
Наземные открытые станции
Дорогомилово
Станции метрополитена, построенные в 1958 году
Здания и сооружения, построенные в 1958 году в Москве
Станции метрополитена с правосторонними платформами